Gaetano Palloni (1776-1830) – medico e accademico italiano
Gaetano Palloni (1831-1892) – compositore e insegnante italiano